

Geografia

Hambleton – distretto della regione di Yorkshire e Humber (Inghilterra)
Hambleton – villaggio del Lancashire (Inghilterra)
Hambleton – villaggio del Rutland (Inghilterra)
Hambleton – villaggio del North Yorkshire (Inghilterra)

Hambleton – comune della Virginia Occidentale

Pagine correlate 
Hambledon